

Tabela 
Grupa B

Mecze

Anglia – Paragwaj 
Sobota, 10 czerwca 2006
15:00 – FIFA WM-Stadion Frankfurt, Frankfurt – Widzów: 48 000

 Sędzia główny: Marco Rodríguez (Meksyk)
 Asystenci:
 Jose Luis Camargo (Meksyk)
 Leonel Leal (Kostaryka)
 Sędzia techniczny: Coffi Codjia (Benin)
 Piąty sędzia: Celestin Ntagungira (Rwanda)

Trynidad i Tobago – Szwecja 
Sobota, 10 czerwca 2006
18:00 – FIFA WM-Stadion Dortmund, Dortmund – Widzów: 62 959

 Sędzia główny: Shamsul Maidin (Singapur)
 Asystenci:
 Prachya Permpanich (Tajlandia)
 Eisa Gholoum (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 Sędzia techniczny: Oscar Ruiz (Kolumbia)
 Piąty sędzia: Fernando Tamayo (Ekwador)

Anglia – Trynidad i Tobago 
Czwartek, 15 czerwca 2006
18:00 – Frankenstadion, Norymberga – Widzów: 41 000

 

 Sędzia główny: Tōru Kamikawa (Japonia)
 Asystenci:
 Yoshikazu Hiroshima (Japonia)
 Kim Dae-young (Korea Południowa)
 Sędzia techniczny: Kevin Stott (Stany Zjednoczone)
 Piąty sędzia: Chris Strickland (Stany Zjednoczone)

Szwecja – Paragwaj 
Czwartek, 15 czerwca 2006
21:00 – Olympiastadion, Berlin – Widzów: 72 000

 Sędzia główny: Ľuboš Micheľ (Słowacja)
 Asystenci:
 Roman Slysko (Słowacja)
 Martin Balko (Słowacja)
 Sędzia technniczny: Jerome Damon (RPA)
 Piąty sędzia: Enock Molefe (RPA)

Szwecja – Anglia 
Czwartek, 20 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Köln, Kolonia – Widzów: 45 000

 Sędzia główny: Massimo Busacca (Szwajcaria)
 Asystenci:
 Francesco Buragina (Szwajcaria)
 Matthias Arnet (Szwajcaria)
 Sędzia techniczny: Khalil Al Ghamdi (Arabia Saudyjska)
 Piąty sędzia: Fathi Arabati (Jordania)

Paragwaj – Trynidad i Tobago 
Wtorek, 20 czerwca 2006
21:00 – Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern – Widzów: 46 000

 Sędzia główny: Roberto Rosetti (Włochy)
 Asystenci:
 Cristiano Copelli (Włochy)
 Alessandro Stagnelli (Włochy)
 Sędzia techniczny: Frank De Bleckeere (Belgia)
 Piąty sędzia: Peter Hermans (Belgia)

Linki zewnętrzne 
 

|}

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006